Vicente Rodríguez Guillén (Valencia, 1981. július 16. –) spanyol válogatott labdarúgó.Vicente hatalmas tehetségnek indult, Spanyolország és a világ legjobb balszélsőjeként emlegették a 2000-es évek elején. De súlyos és rendszeres sérülési miatt nem tudta azt a karriert befutni, amit jósoltak neki. Támadó szélső létére jellemző rá, hogy heves vérmérsékletű. Amikor még rendszeresen játéklehetőséghez jutott, rendre ő kapta csapatán belül az egyik legtöbb sárga lapot. Minden ami egy jó szélsőt illet, jellemző rá. Villámgyors, kiismerhetetlenül cselez, pontosan ad be és távolról is jól lő.

Pályafutás 
Vicente valenciai születésű lévén, a város kisebbik profi klubjában, a Levantéban kezdett el futballozni. 15 esztendősen debütált a felnőttek között a Segunda Ligában. Majd 17 évesen már kezdő volt a harmadik ligában. Az U-21-es válogatott játékos volt még csak mikor 2000 nyarán a sasszemű Orti elnök  jóvoltából megvásárolta a Valencia CF, közel 1 milliárd forintért. Szerencséje is volt a labdarúgónak. Posztján az akkoriban bombaformában játszó argentin Kily Gonzales szerepelt. Aki ráadásul Cúper edző honfitársa és kedvence volt, ám kora ősszel megsérült a posztrivális. Így jobb híján a 19 éves Vicente a kapott lehetőséget, mégpedig bombasikerrel. 2003-ban a fiatal spanyolra már felfigyeltek a nagycsapatok: a Real Madrid mellett a Juventus is élénken érdeklődött iránta. A Manchester 25 milliót, a Barcelona 30-at ajánlott érte. Erre Orti elnök 60 millió euróra emelte a labdarúgó kivásárlási árát! Akkoriban ez mintha meg is zavarta volna Vicentét. Pedig azt mondta, hogy senkivel sem áll szóba, mert innen szeretne majd egyszer nyugdíja vonulni. Ám két hónapig csak szenvedett a pályán, de őszre összekapta magát. Utána pedig aktív részese volt az újabb bajnoki címnek és a nemzetközi kupagyőzelemnek. A bajnokságban öt alkalommal volt eredményes. Az összes BL-meccset végigjátszotta, csereként beállva láthattuk a döntőben is. A következő évben sem adta alább a bajnoki címmel kapcsolatban. Neki, Aimarnak és Barajának volt a legnagyobb szerepe ebben! Élete legjobb formájában talán a 2004-es UEFA-kupa döntőben játszott. Először ő zörgette meg a francia hálót, majd a második találatnál gólpasszt adott Mistának. Nem is véletlen, hogy Vicentét választották abban az évben Spanyolországban az Év fiatal játékosának. Innentől kezdve, pedig elég nagy visszaesés történt a karrierjében. Rendkívüli sérülékenysége miatt kikerült a kezdőcsapatból. A sok sérülés és a meccshiány miatt a formája visszaesett, a válogatottba is egyre kevesebbet hívták meg. Odáig fajult a dolog, hogy be akarta perelni a klub orvosi stábját. Mert őket hibáztatta azért, hogy nem tud teljesen felépülni és miattuk újulnak ki állandóan a sérülései. Idővel stabilizálódott az állapota, bár messze nem úgy játszott, mint fénykorában. Az is nehezíti a dolgát, hogy az akkoriban friss Európa-bajnok szupertehetség, David Silva lett az elsőszámú vetélytársa. Vicente karrierje kezdetén óriási reménységének indult, de nem futotta be azt a karriert, mint amekkora tehetségnek indult. Talán még a pályafutása befejező szakaszában is lett volna rá ideje, hogy megvillantsa, miért is kiáltották ki minden idők legjobb spanyol balszélsőjének.

Válogatott 
Tehetségére már korán felfigyeltek a válogatottaknál is. Állandó kerettagnak számított a korosztályos együttesekben. 1996-ban tagja volt az Eb-bronzérmes serdülő válogatottnak is.
2001. március 28-án a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, éppen valenciai hazai pályán a franciák ellen. Ám az ázsiai világbajnokságra nem vitte ki őt Camacho. Mondván, Pedro és Luis Enrique még sokkal jobbak és főleg rutinosabbak a denevéresek szélsőjénél. Vicente a következő idényt társbérletben játszotta végig a felépült Kily Gonzalesszel, de a szurkolók és a kritikusok is őt tartották jobbnak. Nem véletlen, hogy Kilyt el is adták tavasszal az Internek. Aki így követte egykori mesterét, Héctor Cúpert. A válogatottnak is tagja maradt: Luque és Pedro mellett 6 selejtezőmérkőzést kapott. Betalált a norvégok elleni pótselejtezőn, majd Portugáliában is ott volt a hispánok mindhárom fellépésén. Vicente összesen 38 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapat színeiben és ezalatt 3 gólt szerzett.

Spanyol labdarúgók
A Valencia labdarúgói
1981-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A La Liga labdarúgói